Ein Ethikrat, auch Ethikbeirat, Ethikkommission, Ethikkomitee ist grundsätzlich ein Gremium, welches eine Organisation oder eine Institution in ethischen Fragen berät, teilweise aber auch in Art eines Schiedsgerichtes Beurteilungen trifft. Solche Einrichtungen bestehen in einer Reihe von Fachgebieten, darunter:
 Wissenschaftsethik im Allgemeinen:
 World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology der UNESCO (COMEST, gegr. 1998)
 Medizin und Gentechnik, Tierversuche, Reproduktionsmedizin und andere Bereiche der Medizinethik:
 Sektor allgemein: Ethikkommissionen primär in der Forschung, klinische Ethik-Komitees in der Praxis
 Europa: Steering Committee on Bioethics (CDBI) des Europarats, berät die Mitgliedsländer (1992 gegründet, zur Oviedo-Konvention 1997)
 Deutschland: Deutscher Ethikrat und Parlamentarischer Ethikbeirat auf Regierungsebene
 Schweiz: Nationale Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin (NEK)
 Österreich: Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt auf Regierungsebene (seit 2001)

 Persönlichkeitsschutz, Datenschutz, Informationsethik:
 Schweiz: Ethikrat der öffentlichen Statistik der Schweiz, siehe Charta der öffentlichen Statistik der Schweiz
 Österreich: Datenschutzrat beim Bundeskanzleramt, auf Regierungsebene (DSG 2000)
 Deutschland: Datenethikkommission der Bundesregierung (seit Juli 2018); Rat für Digitalethik der Hessischen Landesregierung (seit August 2018)
 Politische Ethik:
 Ad-hoc-Ethikkommission (auch: -Ethik-Komitee) der EU-Kommission, berät jene in Bezug auf die Vereinbarkeit weiterer Tätigkeiten ehemaligen Kommissionsmitglieder (C(2003) 3750)
 United States House Committee on Ethics, berät Parlamentarier in Fragen Lobbying, Spenden und Interessenskonflikten
 Weitere:
 Unabhängige Ethikkommission der FIFA, interner Rat in Fragen der Sportethik
 Österreichischer Presserat, für die freiwillige Selbstkontrolle von Printmedien, den Ehrenkodex für die österreichische Presse (2012) einzuhalten, zu dem auch presseethische Fragen gehören
 Österreichischer Ethik-Rat für Public Relations, für die freiwillige Selbstkontrolle österreichischer Dienstleister in der Öffentlichkeitsarbeit

Einzelnachweise 

Ethik
!Ethik